Месич (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 227 жителей (по переписи населения 1991 года — 347 жителей).

Демография 
В селе Месич, по переписи 2002 года проживали 175 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,5 лет (41,1 года у мужчин и 43,8 года у женщин). В селе есть 73 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,00.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины